Lord of the Clans – romanzo di Christie Golden del 2001.
Warcraft Adventures: Lord of the Clans – videogioco della Blizzard Entertainment, la cui produzione è stata annullata nel 1998.